Joel Chan Shan-Chung, Hongkongs acteur
Joel Chan (fotograaf), Singaporese fotograaf